Księga Wstępna – prowadzony przez Związek Kynologiczny w Polsce spis psów ras, które nie zostały zatwierdzone przez FCI.

Do Księgi Wstępnej można wpisać tylko dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego, wykonanego przez Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego odpowiedniej specjalności. Właściciel psa lub suki, wpisanych do Księgi Wstępnej nie otrzymuje rodowodu, lecz tzw. Wyciąg z Księgi Wstępnej, a potomstwu psów wydaje się metryki. Psa lub sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w Księdze Wstępnej, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

Podobną księgę pod nazwą Krajowa Księga Wstępna prowadzi Polska Federacja Kynologiczna.

Kynologia